Кёккыя (; Кёк-Кыя, ; в верхнем течении — Курумдук) — река в Киргизии, течёт по территории Ат-Башинского района Нарынской области. Правый приток реки Аксай.

Длина реки составляет 83 км. Площадь водосборного бассейна равняется 1050 км². Среднегодовой расход воды — 3,75 м³/с.

Исток реки находится у перевала Курумдук на склонах хребта Какшаал-Тоо.

Притоки: 
 правые: Аксайуру (29 км; ), Туюк-Ботомойнок (28 км; ), Карабель (10 км; ) и др.;
 левые: Туюкходжент (13 км; ), Ходжент (11 км; ) и др.

Примечания 

Бассейн Аксу (притока Тарима)
Реки Нарынской области
Ат-Башинский район